Караджов, Караджовски са български родови имена прозлизащи от турската дума karaca (прочитано: караджа). Турската дума има двояко значение, като най-вероятно става родово название и през двете си значения, независими едно от друго. Едното от значенията на думата е производно на турската дума kara (прочитано: кара) или черно, от където караджа е в смисъл на тъмен, мургав смугъл човек, като определение за външен физически вид. Второто значение на турската дума караджа е сърна на български, понякога по-пъргавите най-вече в ходене, бяг или подскок са оприличавани на сърна или турското караджа, като заемка.

Личности 
 Васил Караджов, деец на БКП (1902-незв.)
 Георги Караджов, детски писател, автор и на любовна лирика (1901-1969)
 Георги Караджов, писател (р. 1980)
 Дечко Дянков Караджов, български офицер и дипломат (1889 - 1977)
 Дечко Христов Караджов, български офицер, генерал - майор (1859 - 1909)
 Иван Караджов, революционер, композитор на песента „Тих бял Дунав“ (1875-1934)
 Иван Караджов, футболист (р. 1989)
 Йордан Караджов, рок-певец, фронтмен на група „Сигнал“ (р. 1952)
 Кочо Караджов, стопански деятел (1917-2002)
 Никола Караджов, революционер, ръководител на въстанието в Клисура (1840-1876)
 Надка Караджова, българска народна певица (р. 1937)
 Стефан Караджов, икономист, управител на Българска народна банка (1858 – 1931)
 Юлиян Караджов, български биохимик, старши научен сътрудник в Института за космически изследвания при БАН, член на екипа на Центъра за изследване на демокрацията.

Български фамилни имена